Die Abkürzung VXO steht für:
 Flughafen Växjö/Kronoberg, Flughafencode nach IATA
 Variable Xtal Oscillator, ein Quarzoszillator

VXO